Уилямсбърг може да се отнася за:
 Уилямсбърг, град във Вирджиния, САЩ
 Уилямсбърг (окръг), Южна Каролина, САЩ
 Уилямсбърг (Ню Йорк), квартал в Бруклин, Ню Йорк, САЩ